Le terme Route 170 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 170 en Allemagne
 Route 170 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 170 au Québec, Canada
 Interstate 170 aux États-Unis 
 Route régionale 170 en Finlande
 Route nationale 170 en France